Contratorpedeiro - navio de guerra, chamado ainda "destróier"
Ou ainda:
Destroyer (álbum) de Kiss
Destroyer (álbum de Gorgoroth) 
Destroyers - série animada da Mattel
Club Destroyers - clube de futebol boliviano
Deströyer 666 - banda de metal extremo australiana
Destroyer (filme de 1943) - filme de 1943
Destroyer (filme de 2018) - filme de 2018

Desambiguação